Nechtan désigne deux personnages distincts de la mythologie celtique irlandaise :
 Nechtan est un dieu de l’Autre Monde ;
 Nechtan est un héros, compagnon de la Navigation de Bran.

C'est également un nom porté par plusieurs souverains Pictes

 Nechtan Morbet mac Erip
 Nechtan nepos Uerb 
 Nechtan mac Der Ilei